La Antártida Argentina es el territorio antártico reclamado por Argentina.

Antártida Argentina también puede referirse a:
 El Departamento Antártida Argentina, la división territorial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
 La Avenida Antártida Argentina, en el barrio de Retiro, ciudad de Buenos Aires.
 La Estación Antártida Argentina, en el barrio Fisherton, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.